Illenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Illenberger (1893–1965), deutscher Fotograf
 Eugen Illenberger (* 1943), deutscher Physikochemiker
 Katja Illenberger (* 1977), deutsche Fußballspielerin
 Ralf Illenberger (* 1956), deutscher Gitarrist und Produzent
 Sarah Illenberger (* 1976), deutsche Illustratorin und Art Director